Animalia (2007-2008) – australijski serial animowany dla dzieci.

Fabuła 
Nastoletni Zoe i Alex w niezwykły sposób trafiają z biblioteki do świata mówiących zwierząt. To czarodziejska kraina Animalia. Wysoko rozwinięta zwierzęca cywilizacja wykorzystuje tu zaawansowane technologie. Animalianie budują drogi, domy, konstruują motocykle i zeppeliny, prowadzą restauracje oraz biblioteki. Zorganizowana społeczność zdaje się funkcjonować bez zarzutu. Jednak po jakimś czasie Zoe i Alex zauważają, że ich przybycie zbiega się w czasie z pierwszymi problemami, które pojawiają się w Animalii.

Bohaterowie

Ludzie 
 Alex – jest naturalnym artystą, rzadko ma przy sobie szkicownik i ołówek.
 Zoe – zuchwała, bystra i elegancka dziewczyna pochodząca z Hiszpanii. Spotyka Alexa, kiedy w niezwykły sposób przenoszą się z biblioteki do krainy Animalia.
 Bibliotekarz – jest miłym człowiekiem, zna Livingstona i chroni przejścia do Animalii.

Zwierzęta 
 G’Bubu – jest dużym zielonym gorylem, który mieszka na drzewie. Jego najlepszym przyjacielem jest Iggy.
 Iguana – ma nadpobudliwą osobowość.
 Livingston – to młody lew.
 Reenie
 Allegra – młody krokodyl, który mieszka w bagnach.
 Tyraniqs – podstępny tygrys. Chce zawładnąć Animalią.
 Elni & Erno – dwa australijskie słonie zaprzyjaźnione ze sobą.
 Fuchsiu – to francuska lisiczka.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie ZigZapa – Master Film
Reżyseria:
 Elżbieta Jeżewska (odc. 1-20, 26-30, 36-38),
 Anna Trojanowska (odc. 21-25, 31-35, 39-40)
Dialogi:
 Magdalena Dwojak (odc. 1-7, 10-11, 14-17, 19-21, 23-25, 27-29, 31-33, 35-37, 39-40),
 Elżbieta Kowalska (odc. 8-9, 12-13),
 Elżbieta Jeżewska (odc. 18, 22, 26, 30, 34, 38)
Dźwięk:
 Jacek Osławski (odc. 1-3),
 Urszula Ziarkiewicz-Kuczyńska (odc. 4-15, 21-25, 31-35, 39-40),
 Sebastian Rogowski (odc. 16-20, 26-30, 36-38)
Montaż:
 Jacek Osławski (odc. 1-3),
 Paweł Siwiec (odc. 4-5, 8-9, 11-15, 21-25, 31-35, 39-40),
 Jan Graboś (odc. 6-7, 10),
 Sebastian Rogowski (odc. 16-20, 26-30, 36-38)
Kierownictwo produkcji: Romuald Cieślak
Teksty piosenek: Janusz Onufrowicz (odc. 4-6, 9-10, 13, 18, 21, 25-26, 28, 30-31, 33-40)
Opracowanie muzyczne: Piotr Gogol (odc. 4-6, 9-10, 13, 18, 21, 25-26, 28, 30-31, 33-40)
Wystąpili:
 Justyna Bojczuk – Zoe
 Grzegorz Drojewski – Alex
 Andrzej Mastalerz – G’Bubu
 Andrzej Blumenfeld – Livingston
 Waldemar Barwiński – Iggy
 Mirosław Zbrojewicz
 Krzysztof Banaszyk – Tyrannicus
 Katarzyna Kozak – Allegra
 Joanna Pach – jedna z myszy
 Iwona Rulewicz
 Michał Sitarski
 Jolanta Wilk – Lili
 Izabela Bujniewicz
 Sławomir Pacek – Szachraj
 Włodzimierz Press
 Agnieszka Mrozińska
 Mikołaj Klimek
 Wojciech Machnicki
 Klaudiusz Kaufmann
 Beata Wyrąbkiewicz
 Beata Łuczak
 Beata Jankowska-Tzimas
 Jarosław Boberek
i inni

Śpiewał: Łukasz Talik

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Seriale telewizyjne zakończone w 2008
Programy telewizji PBS
Australijskie animowane telewizyjne seriale fantasy dla dzieci